Cette page recense l'homonymie complète - sur nom et prénom - de John Corbett :

Patronyme 
 John Corbett (1961- ), un acteur et chanteur américain,
  (1925–2013), scientifique américain,
  (1883–1944), joueur de cricket anglais,
  (1817–1901), industriel anglais,
  (1822–1893), amiral britannique,
 John Corbett (1880 - 1945), un joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 John Corbett (1961-), acteur américain.
  (1963- ), écrivain et producteur américain,
  (1947- ), noble britannique,
  (1869–1947), joueur de football américain,
 John Rooke Corbett (1876–1949), membre fondateur de .

Autre 
 John Corbett, album éponyme.